Дмоховский — фамилия.

 Дмоховские — литовский дворянский род, герба Побог.

Известные носители 
 Дмоховский, Александр Георгиевич (1937—1984) — советский поэт-пессенник.
 Дмоховский, Антоний (1896—1983) — польский учёный-биохимик и педагог.
 Дмоховский, Борис Михайлович (1899—1967) — русский советский актёр, режиссёр, педагог.
 Дмоховский, Винценты (1807—1862) — польско-белорусский живописец.
 Дмоховский, Владислав Карлович (1877—1952) — советский учёный-строитель.
 Дмоховский, Генрих (1810—1863) — польский и белорусский скульптор, участник польских восстаний в 1830 и 1863 годах
 Дмоховский, Казимир (1780—1851) — российский католический епископ, четвёртый архиепископ Могилёвский
 Дмоховский, Лев Адольфович (1851—1881) — российский революционер.
 Дмоховский, Леонтий-Людомир (1909—1981) — медик, основоположник онкологической вирусологии
 Дмоховский, Мариуш (1930—1992) — польский актёр.
 Дмоховский, Тадеуш Владиславович (1858—1930) ― польско-белорусский художник.
 Дмоховский, Франциск (1801—1871) — польский писатель и издатель.
 Дмоховский, Францишек Ксаверий (1762—1808) — польский писатель, поэт и переводчик, педагог.

 Дмоховская, Анна Михайловна (1892—1955) — российская актриса.